Hilda (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Hilda (planetoïde), een planetoïde
 Hilda (Canada), plaats in Alberta, Canada
 Hilda  (voornaam), meisjesnaam
 Hilda, Brits-Canadese televisieserie